Navio

Localidades

Navió

Outros
Riacho do Navio
Rio do Navio

Desambiguação